Felice peut désigner :
 Felice, prénom masculin italien
 Felice et Boudleaux Bryant, couple américain d'auteur-compositeurs 
 Felice... Felice..., film néerlandais réalisé par Peter Delpeut
 Porta Felice, une des portes de Palerme
 Simone Felice, graveur italien du .

Voir aussi 

 De Felice
 San Felice